Суперлига 2009/2010 годов () — 74-й сезон чемпионата Греции по футболу. Он начался 22 августа 2009 года и закончился 11 апреля 2010 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Плей-офф за распределение мест в еврокубках

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

2009/2010
Греция
Греция
Спорт в Греции в 2009 году
Спорт в Греции в 2010 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010